Суже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний захід від Парижа, 90 км на захід від Орлеана, 50 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 474,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Суже на сайті французького Національного інституту географії
 Суже на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суже на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суже на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер